Felix Hoffmann (ur. 14 października 1997) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SWV Goldlauter. Drużynowy srebrny medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup debiutował 21 lutego 2015 w Hinterzarten, zajmując 5. miejsce. Tydzień później w Titisee-Neustadt po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym, kończąc zawody na 54. pozycji. W sierpniu 2015 zdobył punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 25. miejsce w Kuopio.

We wrześniu i październiku 2016 czterokrotnie stawał na podium zawodów FIS Cup, zajmując raz drugie oraz trzykrotnie trzecie miejsce. W grudniu wystąpił w kwalifikacjach do niemieckich zawodów Pucharu Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017, zdobywając srebrny medal w drużynie męskiej, a także zajmując 18. miejsce indywidualnie. W lutym 2017 zwyciężył w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Brotterode, kilka innych zawodów cyklu w sezonie 2016/2017 również zakończył w pierwszej dziesiątce. W sezonie 2017/2018 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 4. miejscu.

W lipcu 2018 w Kranju zajął 3. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego. 30 grudnia 2018 w ramach zawodów Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 41. lokatę. W sezonie 2018/2019 Pucharu Kontynentalnego pięciokrotnie zajmował miejsca na podium: był 3 razy drugi i 2 razy trzeci. W sezonie 2019/2020 najwyżej w Pucharze Kontynentalnym sklasyfikowany został na 9. pozycji. W sezonie 2020/2021 punkty zawodów tej rangi zdobył jedynie latem.

W ramach FIS Cup 2021/2022 czterokrotnie stawał na podium. W sezonie zimowym 2021/2022 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 6. miejscu, a w Pucharze Świata raz wystąpił w konkursie głównym – w zawodach 70. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zajął 46. pozycję.

1 stycznia 2023 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 28. miejsce w konkursie 71. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen.

Reprezentując zespół Turyngii, zdobył brązowe medale w zawodach drużynowych na Mistrzostwach Niemiec w Skokach Narciarskich 2016 oraz 2019.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Hoffmanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997